Protosynaema är ett släkte av fjärilar. Protosynaema ingår i familjen Plutellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Protosynaema